De finale van de League Cup van het seizoen 2004/05 werd gehouden op zondag 27 februari 2005. Chelsea nam het op tegen Liverpool. Het duel werd na verlengingen gewonnen door Chelsea. Verdediger John Terry werd na afloop verkozen als man van de wedstrijd.

Trainer-coach José Mourinho werd na de gelijkmaker van Chelsea, een eigen doelpunt van Liverpool-aanvoerder Steven Gerrard, naar de tribune verwezen. De Portugese coach had zich na het doelpunt tot de supporters van Liverpool gericht door een vinger op de mond te leggen.

Finale

Wedstrijd

Zie ook
FA Cup 2004/05
Finale FA Cup 2005
Football League Cup 2004/05
Engels voetbalkampioenschap 2004/05

2005
Chelsea FC
Liverpool FC
League Cup
League
Sportevenement in Cardiff